Федерико Ди Франческо (; 14 июня 1994, Пиза, Италия) — итальянский футболист, нападающий итальянского клуба «Лечче».

Клубная карьера 
Воспитанник итальянской «Пескары». Там же и начал взрослую карьеру. За основную команду дебютировал 30 марта 2013 года в матче 30-го тура Серии A против «Пармы». «Пескара» проиграла со счётом 0:3. Всего в сезоне 2012/13 сыграл 7 матчей в чемпионате Италии.

Летом 2013 года перешёл в «Парму». В первой половине сезона 2013/14 выступал на правах аренды за «Губбио». Сыграл 11 матчей в Серии C1 (3-й дивизион Италии), голами не отметился. Во второй половине сезона был в аренде в «Пескаре». Сыграл 1 матч в Серии B (2-й дивизион Италии). В сезоне 2014/15 выступал на правах аренды за «Кремонезе». Сыграл 27 матчей и забил 5 голов в Серии C1. За саму «Парму» так и не сыграл ни одного матча.

Летом 2015 года перешёл в «Виртус Ланчано». В сезоне 2015/16 сыграл 37 матчей и забил 8 голов в Серии B.

Летом 2016 года перешёл в «Болонью». Дебютировал за клуб 12 августа 2016 года в матче 3-го раунда Кубка Италии против «Трапани». «Болонья» победила со счётом 2:0. В сезоне 2016/2017 сыграл 24 матча и забил 4 гола в чемпионате. В сезоне 2017/2018 сыграл 24 матча и забил 1 гол в чемпионате.

Летом 2018 года перешёл в «Сассуоло». 21 сентября забил первый гол за клуб в матче против «Эмполи». В сезоне 2018/19 сыграл 19 матчей и забил 2 гола в чемпионате.

Летом 2021 года перешёл в «СПАЛ». Сумма трансфера составила 4,5 млн евро.

Семья 
Федерико является сыном итальянского футболиста и тренера Эусебио Ди Франческо.

Клубная статистика 

по состоянию на 18 июня 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на footballdatabase.eu

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Губбио»
Игроки ФК «Кремонезе»
Игроки ФК «Виртус Ланчано»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Лечче»